Rheinhausen ist der Name folgender Orte:

 Rheinhausen (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Oberhausen-Rheinhausen, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Duisburg-Rheinhausen, ehemalige Stadt Rheinhausen (Niederrhein) im Kreis Moers, heute ein Stadtbezirk Duisburgs
 Rheinhausen-Mitte, Stadtteil innerhalb des Stadtbezirkes Rheinhausen in Duisburg
 Bahnhof Rheinhausen, Bahnhof in Duisburg-Rheinhausen
 Hütten- und Bergwerke Rheinhausen, ehemaliges Industrieunternehmen in Duisburg-Rheinhausen
 Burg Rheinhausen, abgegangene Niederungsburg in Mannheim

Siehe auch:
 Reinhausen
Maschinenfabrik Reinhausen